Bratfisch steht für
 Bratfisch, Fischzubereitung

Bratfisch ist der Familienname folgender Personen:
 August Bratfisch (1883–1960), deutscher Maler und Graphiker
 Carl Bratfisch (1829–1901), deutscher Musiker, Komponist und Dirigent
 Josef Bratfisch (1847–1892), Wiener Fiaker, Leibfiaker von Rudolf von Österreich-Ungarn

Siehe auch:
 Backfisch
 Bradfisch